Целинное сельское поселение — муниципальное образование в составе Перелюбского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Целинный. На территории поселения находятся 3 населённых пункта — 3 посёлка .

Населённые пункты 
 посёлок Целинный — административный центр;
 посёлок Новый;

Главой поселения является Лобачёва Татьяна Фёдоровна.

Примечания

Ссылки 
 http://perelyub.sarmo.ru/ 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Перелюбского района